O Projeto Maitreya é uma organização internacional, operando desde 1990, foi fundada com o intuito de construir uma estátua de 152 m do Buda Maitreya, em Kushjinagar, India. 

O projeto foi iniciado pela Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, uma organização dentro da escola Gelug do Budismo Tibetano.

A estátua do Buda Maitréia e o prédio de seu trono irão proporcionar ao público templos, salas de exposição, um museu, biblioteca, teatro áudio-visual e serviços de hospitalidade. Tudo isso se encontrará em um notável projeto paisagístico com pavilhões de meditação, fontes de água e piscinas tranqüilas. Os edifícios e os fundamentos do Projeto irão conter uma coleção de arte sacra. Relíquias do Buda Shakiamuni e de outros mestres espirituais budistas serão colocadas no coração da estátua do Buda Maitreya.

Um hospital público de padrão internacional será construído com a intenção de complementar os serviços médicos atualmente prestados pelo governo.

O projeto já proporciona educação gratuita para cerca de 500 alunos na Escola de Educação Universal do Projeto Maitréia em Bodigaia, Índia.

A estátua foi concebida para manter-se durante pelo menos 1.000 anos, apoiando o trabalho espiritual e social do Projeto por, no mínimo, um milênio.

Ligações externas
Site do Projeto Maitreya

Organizações budistas
Maaiana